Grande Enciclopédia da Rússia (em russo: Большая российская энциклопедия; transliterado Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya) é uma enciclopédia russa universal composta por 35 volumes e publicada inicialmente em 2004 pela Bolshaya Rossiyskaya Entsiklopediya. Ela é relançada anualmente pela Academia de Ciências da Rússia após o início da gestão de Vladimir Putin com uma adaptação e melhoria de seus verbetes.

Edições

Crítica  

A enciclopédia foi criticada por ser um projeto de prestígio desnecessário em uma época em que todas as principais enciclopédias estavam na Internet.

Dado o patrocínio do governo e o objetivo claro de substituir a Wikipedia,  a neutralidade da enciclopédia pode ser questionada. Incluem-se alguns materiais da Grande Enciclopédia Soviética de natureza claramente marxista-leninista.

Enciclopédias